Maceira ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Maceira (Fornos de Algodres), Gemeinde im Comcelho de Fornos de Algodres
 Maceira (Leiria), Gemeinde im Comcelho de Leiria
 Maceira (Torres Vedras), Ort und ehemalige Gemeinde im Comcelho de Torres Vedras